Résultats et tournois de la saison 11 de l'European Poker Tour (EPT).

Résultats et tournois

EPT 11 Barcelone 
 Lieu : Casino de Barcelona, Barcelone, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du 21 août au 27 août 2014
 Nombre de joueurs :  1496 
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées :  239 

* Un deal à 3 joueurs restants a été effectué.

EPT 11 Londres 
 Lieu : Grand Connaught Rooms, Londres, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du 12 octobre au 18 octobre 2014
 Nombre de joueurs : 675 
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 95

EPT 11 Prague 
 Lieu : Hilton Prague Hotel, Prague, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du 11 décembre au 17 décembre 2014
 Nombre de joueurs : 1107
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 159

EPT 11 PokerStars Caribbean Adventure 
 Lieu : Atlantis Resort & Casino, Paradise Island, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du 8 janvier au 14 janvier 2015
 Nombre de joueurs : 816
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 119

EPT 11 Deauville 
 Lieu : Casino Barrière de Deauville, Deauville, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du  février au 7 février 2015
 Nombre de joueurs : 592
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 87

EPT 11 Malte 
 Lieu : The Casino at Portomaso, Portomaso, 
 Prix d'entrée : 
 Date : Du 18 mars au 28 mars 2015
 Nombre de joueurs : 895
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 127

EPT 11 Monte-Carlo Grand Final 
 Lieu : Monte Carlo Bay Hotel & Resort, Monte-Carlo, 
 Prix d'entrée :  + 
 Date : Du 2 mai au 8 mai 2015
 Nombre de joueurs : 564
 Prize Pool : 
 Nombre de places payées : 79

Notes et références 

European Poker Tour
Poker en 2014
Poker en 2015